Бычинские — старинный дворянский род шляхетского происхождения, родоначальником которого является Адам Бычинский, владевший населенным имением в 1683 г., и его сыновья: Тихон, Матвей и Димитрий. Род Бычинских записан в VI часть родословной книги Смоленской губернии.

Польская ветвь рода Бычинских () использовала польский дворянский герб Циолек II.

Литература 
 
 

Шляхетские роды герба Цёлек